Swansea puede referirse a:

Reino Unido
Swansea, la segunda ciudad más grande del país de Gales, Reino Unido.
 Swansea City Association Football Club, club de fútbol de dicha ciudad.
 Universidad de Swansea, una universidad situada en dicha ciudad.

Australia
Swansea, pueblo ubicado en el estado australiano de Tasmania.
Swansea, ciudad ubicada en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Estados Unidos
 Swansea, pueblo en el condado de Lexington, estado estadounidense de Carolina del Sur.
 Swansea, villa en el condado de St. Clair, estado estadounidense de Illinois.
 Swansea, pueblo en el condado de Bristol, estado estadounidense de Massachusetts.